Alojzy Kłopotek – chemik
 Andrzej Kłopotek – polityk PSL, brat Eugeniusza
 Eugeniusz Kłopotek – polityk PSL, brat Andrzeja
 Kłopotek czarny – chrząszcz